Småsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Småsjöarna, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Småsjön, Halland, sjö i Mölndals kommun,  (3,5 ha)
Småsjöarna (Berghems socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Småsjöarna (Surteby-Kattunga socken, Västergötland), sjöar i Marks kommun:
Småsjöarna (Surteby-Kattunga socken, Västergötland, södra), 
Småsjöarna (Surteby-Kattunga socken, Västergötland, mellersta), 
Småsjöarna (Surteby-Kattunga socken, Västergötland, norra), 
Småsjöarna (Berghems socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Råls Småsjö, Råls sjö i Färgelanda kommun, 
Småsjöarna (norra), (norra) sjö i Munkedals kommun,  (1,8 ha)
Småsjöarna (södra), (södra) sjö i Munkedals kommun,  (4,3 ha)
Lilla Småsjön, sjö i Södertälje kommun,  (0,4 ha)
Stora Småsjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (2,3 ha)
Småsjöarna (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (19,9 ha)
Småsjöarna, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (45,3 ha)
Stora Småsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 
Småsjöarna, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (8 ha)
Rockå-Småsjöarna, sjö i Strömsunds kommun,  (32,6 ha)
Småsjöarna (Sorsele socken, Lappland, 734354-148282), sjö i Sorsele kommun,  (3,3 ha)
Småsjöarna (Sorsele socken, Lappland, 734386-148248), sjö i Sorsele kommun,  (4,91 ha)
Småsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 719326-154907), sjö i Vilhelmina kommun,  (19,6 ha)
Småsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 719493-154807), sjö i Vilhelmina kommun,  (50,4 ha)
Småsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 723883-151081), sjö i Vilhelmina kommun,  (9,56 ha)
Småsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 723920-151022), sjö i Vilhelmina kommun,  (8,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn